Alberto Castillo peut désigner :
 Alberto Castillo, un chanteur ;
 Alberto Castillo ( 1975-), un joueur cubain de baseball.